Микеле Падовано (; ) — итальянский футболист, нападающий.

Карьера 
Падовано начал свою профессиональную карьеру в «Асти» в Серии C2. Позже по сезону играл в «Пиза», «Наполи» и «Дженоа». Затем он подписал контракт с «Реджана», где своим выступлением привлёк внимание тренера «Ювентус» Марчелло Липпи, который подписал его летом 1995 года. В туринском клубе он выиграл Лигу чемпионов в 1996 году и сыграл свой единственный матч за национальную сборную Италии, которую тренировал тогда Чезаре Мальдини, против Молдовы (3:0). Тогда он на 68-ой минуте заменил Кристиана Вьери.

Позже Микеле был помещен в резерв «Ювентуса». После тяжелой травмы колена туринский клуб продал его в английский «Кристал Пэлас» в ноябре 1997 года за 1,7 миллиона фунтов стерлингов. Однако Падовано адаптироваться к Премьер-лиге помешали травмы и плохая форма. В двенадцати матчах забил только один раз, против «Лестер Сити». После чего он был продан во французский «Мец», но и там как и в Англии не смог произвести впечатление в течение нескольких месяцев.

Падовано закончил свою карьеру в клубе «Комо» в 2001 году.

Достижения

«Ювентус» 
 Чемпион Италии: 1997
 Обладатель Лиги чемпионов 1996
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1996
 Обладатель Суперкубка Италии: 1995 И 1997
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1996

«Козенца» 
 Чемпион Серии C1: 1988

«Комо» 
 Чемпион Серии С1: 2001

Личная жизнь 
В мае 2006 года Падовано был арестован итальянской полицией в Милане в обвинении о его причастности к трафику легких наркотиков (марихуана, гашиш). Позже он был приговорен к 8 годам и 8 месяцам тюрьмы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Комо»